Karolína Plíšková era la detentrice del titolo ma ha deciso di non partecipare.

Donna Vekić ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Johanna Konta con il punteggio di 2–6, 7–63, 7–5.

Teste di serie 

  Johanna Konta (finale)
  Anastasija Sevastova (primo turno)
  Lauren Davis (primo turno)
  Alison Riske (secondo turno)

  Lucie Šafářová (semifinale)
  Shelby Rogers (primo turno)
  Mona Barthel (primo turno)
  Naomi Ōsaka (primo turno)

Wildcard 

  Tara Moore (primo turno)
  Laura Robson (primo turno)

  Heather Watson (primo turno)

Qualificate 

  Jana Fett (secondo turno)
  Kristie Ahn (quarti di finale)
  Tereza Martincová (primo turno)

  Elizaveta Kuličkova (primo turno)
  Dayana Yastremska (primo turno)
  Grace Min (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Aegon Open Nottingham 2017